Il doppio del torneo di tennis ATP Praga 1999, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Martin Damm e Radek Štěpánek che hanno battuto in finale Mark Keil e Nicolás Lapentti 6-0, 6-2.

Teste di serie 

 Donald Johnson /  Cyril Suk (semifinali)
 Jiří Novák /  David Rikl (quarti di finale)

 Jared Palmer /  Jeff Tarango (semifinali)
 Chris Haggard /  Pavel Vízner (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Praga 1999
ATP Tour 1999